Соревнования в плавании на 50 метров на спине (женщины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2011 года проводились в бассейне Шанхайского спортивного центра «Восток» в Шанхае, 27 и 28 июля 2011 года.

Отборочные заплывы начались 27 июля в 9:00 по местному времени (UTC+8). Полуфиналы проводились в тот же день в 18:13, а финал — 28 июля в 19:17.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Финал

Примечания 

 ВР — время реакции (от стартового сигнала до отрыва ног от стартовой тумбочки).

Ссылки 
 Результаты 

50 м, на спине, женщины